PKU kan syfta på:

 PKU, en sjukdom, se fenylketonuri
PKU-test, ett prov som görs på nyfödda barn i Sverige
PKU-registret, en biobank vid Karolinska sjukhuset för födda i Sverige efter 1975
IATA:s kod för Sultan Syarif Kasim II Airport, Pekanbaru, Sumatra, Indonesien.